El término Fancy —en español: Fantasía— puede hacer referencia a:

Música 
 Fancy, banda británica 
 Fancy, canción de Drake;
 Fancy, canción de Iggy Azalea.
 Fancy, cantante de eurodance alemán
 Fancy, canción de Twice.

Red social 
 Fancy, red social de Estados Unidos